Brunton – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Brunton – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)